
Благода́рность (от «благо дарить») — чувство признательности за сделанное добро, например за оказанное внимание или услугу, а также различные способы выражения этого чувства, в том числе и официальные меры поощрения (например «объявление благодарности»)
.
Благодарность — сложное чувство, возникающее на базе эмоциональной и рациональной оценки происходящего, выражение которого сильно ритуализовано.
Адресатом благодарности могут быть не только конкретные люди, но и общности людей (например, предки) и неперсонифицированные сущности: мир, бог.

В лингвистике выражение благодарности рассматривается как особый речевой жанр (устойчивые композиционные и стилистические особенности высказываний на данную тему), жанр эпидейктической речи.
Благодарность может иметь различные характеристики
:
 прямая и косвенная благодарность
 ритуальная (этикетная) и эмоциональная (лично значимая)
 мотивированная и немотивированная
 вербальная и невербальная
 благодарность реальному адресату и благодарность высшим силам

В античности благодарность трактовалась как добродетель и связывалась со справедливостью.
Сенека отмечал добровольность благодарности, как ответного дара по своей воле и указывал, что ценность благодарности не только практическая, в создании круговорота даров и поддержки, но в первую очередь нравственная, поскольку «В добродетелях упражняются не ради награды: прибыль от правильного поступка в том, что он совершен»
. С точки зрения Сенеки, сознание благодарности ценнее, чем полученный дар, поскольку благодарность, будучи добродетелью, возвышает душу.
Марк Туллий Цицерон утверждал: «Ни одним качеством я не хотел бы обладать в такой степени, как умением быть благодарным. Ибо это не только величайшая добродетель, но и мать всех других добродетелей»

В христианстве же благодарность трактуется не как добродетель, а как долг, и связывается скорее с милосердием.
Для многих религий важна идея благодарности Богу; эта благодарность может выражаться через «дела добродетели и искоренение страстей и слабостей»

Концепция благодарности как обязанности развивалась Иммануилом Кантом, который различал «просто благодарность», заключающуюся в признательности к благотворителю, и «деятельную благодарность», выражающуюся в действиях, подтверждающих эту признательность. По мнению Канта, долг благодарности является моральным долгом человека перед самим собой, и не может быть окончательно оплачен никаким вознаграждением, поскольку у дарителя навсегда останется заслуга быть первым в благодеянии
.
Обязанность к благодарности может обернуться тем, что принимаемое благодеяние становится бременем, поскольку благодеяние обрекает получателя на благодарность. В. О. Ключевский замечал по этому поводу: «Благодарность не есть право того, кого благодарят, а есть долг того, кто благодарит … Кто не любит просить, тот не любит обязываться, то есть боится быть благодарным»

Благодарность — позитивное чувство; испытывая благодарность, человек перестает концентрироваться на себе, обращает внимание на других людей и легче налаживает отношения с окружающими.

См. также 
 Зеркальные нейроны
 Эмпатия

Примечания

Ссылки 

 Благодарность — Новая философская энциклопедия, 2003 г.
 Благодарность — Словарь по этике / Под редакцией И.Кона, 1981 г.

Литература 
 Зависть и благодарность. Исследование бессознательных источников. Мелани Кляйн // СПб.: Б. С. К., 1997
 Нравственные письма к Луцилию. Письмо LXXXI. Сенека Младший
 Кого и за что благодарили поэты. Иза Кресикова. // «Куна», 2007, 208 стр.; ISBN 978-5-98547-016-1
 

Чувства